Jméno a příjmení Zdeněk Bláha nosí více osobností:

 Zdeněk Bláha (1923–2003) (1923–2003) – český malíř–krajinář
 Zdeněk Bláha (hokejista) (* 1924) – československý hokejový obránce
 Zdeněk Bláha (dramaturg) (1925–1978) – český dramaturg, dramatik a překladatel ze slovenštiny
 Zdeněk Bláha (1929) (* 1929) – český hudební skladatel, dudák, hudební redaktor, spisovatel a folklorista
 Zdeněk Bláha (grafik) (* 1933) – český malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor a autor plakátů